Hacket ist der Familienname folgender Personen:

 Buddy Hacket (1924–2003), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 John Hacket (1592–1670), Bischof von Lichfield und Coventry

Siehe auch:
 Hackett